Ферульник смолоносный — многолетнее цветковое растение, вид рода  семейства .

В русскоязычной литературе может быть указан под устаревшим названием Ферульник равнинный ().

Встречается в Центральной Европе, на Балканах, на юге восточной Европы, в Крыму и предгорьях Кавказа.

Произрастает в разрежённых лесах, в кустарниковых зарослях, степях, изредка на каменистых склонах.

Ботаническое описание 
Стебель прямой, ребристый, сильно ветвистый, внизу олиственный, вверху почти безлистный, высотой 75—200 см. Корень толстый.

Листья яйцевидно-треугольные, многократно перисто-рассеченные, нижние 30—60 см длиной, черешковые, верхние почти сидячие, менее рассечённые. Доли последнего порядка узколинейные, 0,8—1,3 см длиной, на конце с коротким остроконечием.

Центральный зонтик крупнее остальных, диаметром 6—18 см, обоеполый; боковые зонтики более мелкие, нередко тычиночные, расположены мутовчато; обёртка из пяти-шести острых листочков. Зонтички 10—12-лучевые, диаметром около 10 мм; лепестки желтоватые, почти округлые, по верхнему краю слегка неровно зубчатые.

Плоды продолговато-обратнояйцевидные, длиной 12—20 мм, шириной 7—9 мм, красновато-бурые, слегка глянцевитые, с тремя нитевидными спинными рёбрами.

Цветение в июне — июле.

Таксономия 
Вид Ferulago galbanifera входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 
  

Зонтичные
Флора Европы